Анастасія Павлюченкова була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Домініка Цібулкова.

Цібулкова зрештою виборола титул, перемігши у фіналі Вікторію Голубич з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Generali Ladies Linz, одиночний розряд
2016
Generali Ladies Linz Singles